William Cooper (dates inconnues), meunier canadien et chef de file du mouvement agrarien dans l'Île-du-Prince-Édouard au , 
 William Cooper (1798-1864), conchyliologiste américain.
 William Cooper (1910-1968), skipper américain.
 William W. Cooper (1914-2012), mathématicien et économiste américain, spécialisé en recherche opérationnelle.